Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1980 прошёл в городе Монктон (пров. Нью-Брансуик, Канада) с 24 по 29 марта 1980 года. Турнир прошёл в 22-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 6-й раз. В Монктоне турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 13-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Норвегии со счётом 7:6. Третье место заняла сборная Швейцарии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Три лучшие команды проходят в плей-офф, где сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место; победитель полуфинала встречается в финале с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место. На  этот формат был изменён — в полуфиналы плей-офф стали выходить четыре лучших команды.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (как сборная принимающей страны; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Рик Фолк), сборная Норвегии (как ), семь европейских сборных (кроме сборной Норвегии), сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Грейг Хендерсон (сборная Шотландии).

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1980

Примечания 

1980
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
1980 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Монктоне
Чемпионаты мира в Канаде
Март 1980 года